Малороссийский — название населённых пунктов в России:
 Малороссийский (Краснодарский край) — посёлок, Тихорецкий район, Краснодарский край.
 Малороссийский (Самарская область) — посёлок, Большеглушицкий район, Самарская область.

См. также 
 Малороссы
 Малая Русь (значения)
 Российский